Israel Start-Up Nation (UCI Team Code: ISN) — израильская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Команда основана в 2015 году. В 2015-2016 годах имела статус континентальной, а с 2017 года  проконтинентальной команды UCI.
 Основной целью команды её основатель провозглашает  продвижение лучших израильских спортсменов  на самый высокий мировой уровень. Команда использует велосипеды итальянской фирмы De Rosa.

После получения проконтинентальной лицензии на 2017 год, состав команды был укомплектован 16 гонщиками из 12 стран, пятеро из которых – чемпионы своих стран.Также команда подписала контракт с бывшим спортивным директором команды IAM Cycling Кьеллем Карлстрёмом, который будет использовать свой опыт, чтобы помочь команде работать на проконтинентальном уровне.

В 2018 году команда намерена выйти на более высокий уровень и стать конкурентоспособной на крупных гонках, для чего она усилила состав и увеличила его с 16 до 24 гонщиков. Из команд Мирового тура UCI в  Israel Cycling Academy с 2018 года перешли 
бельгиец Бен Херманс, ранее выступавший за , испанец Рубен Пласа из  и норвежец Сондре Хольст Энгер из . Также команда  подписала контракт с  колумбийским велогонщиком Эдвином Авилой, двукратным чемпионом мира в гонке по очкам на треке. Кроме того предполагалось, что в команде с 2018 года будет выступать и   турецкий гонщик Ахмет Оркен, чемпион Турции в разделке, победитель этапов Тура озера Цинхай и Тура Сербии. Однако он попросил  освободить его от подписанного  двухлетнего контракта,  сообщив, что не сможет выступать в команде из-за растущего политического напряжения на Ближнем Востоке.

Команда получила приглашение организаторов на Джиро д’Италия 2018.

Известные гонщики команды
  Дэн Крейвен (2016-2017)

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 

2015
 Этап 4 Тур Азербайджана — Даниэль Турек
 Этап 1 Тур Берлина — Даниэль Турек
 Гран-при Польши — Бартош Вархол
  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка — Йоав Беар
  Чемпионат Израиля — Групповая гонка — Гай Сагив
2016
  Чемпионат Намибии — Групповая гонка — Дэн Крейвен
 Тур Арад — Крис Батлер
 Этап 1 Тур де Бос — Михкель Ряйм
  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка — Авив Йехезкель
  Чемпионат Израиля — Групповая гонка — Гай Сагив
  Чемпионат Мексики — Групповая гонка — Луис Лемус
  Чемпионат Эстонии — Групповая гонка — Михкель Ряйм
  Тур Венгрии Генеральная классификация — Михкель Ряйм
 Этап 1 — Михкель Ряйм
 Этап 4 — Крис Батлер
 Этап 1 Тур Руанды — Гийом Буавен
2017
 Этап 1 Тур Азербайджана — Михкель Ряйм
 Этап 5 Тур Азербайджана — Кристс Нейландс
 Этап 1 Тур Словакии — Михкель Ряйм
  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка — Гай Сагив
  Чемпионат Израиля — Групповая гонка — Рой Голдштейн
  Чемпионат Латвии — Групповая гонка — Кристс Нейландс
 Этап 4 Colorado Classic — Михкель Ряйм
 Этап 2 Baltic Chain Tour — Бенджамин Перри
 Пролог Тур озера Тайху — Гийом Буавен
2018
 Этап 3 Тур Тайваня — Эдвин Авила
  Вуэльта Кастилии и Леона Генеральная классификация — Рубен Пласа
 Этап 1 — Михкель Ряйм
 Этап 3 — Рубен Пласа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Israel Cycling Academy на FirstCycling 

Велосипедные команды